Les  ( en français) forment un ordre éteint et fossile de diapsides aquatiques ou semi-aquatiques, vivant en eau douce.

Ils ont vécu dans l'hémisphère nord, en Europe, en Asie et en Amérique du Nord, à partir du Jurassique jusqu'au début du Miocène, avec une grande variété d’espèces durant le Crétacé et le Paléocène.

Leur position phylogénétique est encore incertaine.

Description 
Trois grands types de morphologies sont distingués chez les choristodères :
 des animaux de type lézard, de petite taille, une trentaine de centimètres, positionnés en position basale parmi les choristodères ;
 des animaux franchement aquatiques, un peu plus grands, avec un cou extrêmement long à très nombreuses vertèbres cervicales, une longue queue et des membres relativement courts. Ils ressemblent par convergence évolutive à certains grands reptiles marins comme les plésiosaures ou les nothosaures ; ils sont regroupés dans la famille des Hyphalosauridae ;
 des animaux montrant une ressemblance superficielle avec certains crocodiles, comme les gavials actuels, avec un museau long et effilé à dents pointues et une base du crâne très élargie (crâne cordiforme). Ce sont les plus grands choristodères avec une longueur de  dont  pour le crâne. Les plus grands, et les plus célèbres, sont les genres Simoedosaurus et Champsosaurus. Ils sont regroupés dans le sous-ordre des Neochoristodera qui englobe deux familles, les Simoedosauridae et les Champsosauridae.

Classification

Liens externes

Notes et références

Références taxonomiques

Références 

Archosauromorphe préhistorique (nom scientifique)
Ordre de tétrapodes préhistoriques (nom scientifique)
†
Taxon fossile décrit en 1876